La haine est une émotion ;

Toponymes et hydronymes 
 La Haine est une rivière de Belgique et de France, définissant le sillon Sambre-et-Meuse et est à l'origine du nom du comté et de la province de Hainaut.

Elle a également donné son nom aux localités :
 Haine-Saint-Paul
 Haine-Saint-Pierre

Littérature
 La Haine est une nouvelle de Tanizaki.

Beaux-arts 
 La Haine est un tableau de Félix Vallotton.

Théâtre
 La Haine est un drame de Victorien Sardou, musique de scène de Jacques Offenbach, créé à Paris en 1874.

Musique
 La Haine est une chanson de Jacques Brel, parue sur son premier album Jacques Brel et ses chansons en 1954 ;
 La Haine est une chanson de Michel Sardou, parue sur son album Victoria en 1980 ;

Cinéma et télévision
 Haine est un film français réalisé par Georges-André Lacroix en 1918.
 Haine est un film français réalisé par Dominique Goult en 1980.
 La Haine est un film français réalisé par Mathieu Kassovitz en 1995.

Voir aussi